RSC Anderlecht w sezonie 2015/2016 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Anderlecht zakończył ten sezon jako drugi zespół w Eerste klasse, w Pucharze Belgii odpadł po drugim meczu. Brał udział w fazie grupowej Ligi Europy, zajął drugie miejsce w grupie i doszedł do ćwierćfinału.

Skład

Sztab szkoleniowy

Jupiler Pro League

Wyniki

Puchar Belgii

Wyniki

Puchary europejskie

Bibliografia 

 pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja dot. rozgrywek krajowych
 www.footballsquads.co.uk/archive.htm (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja skład
 www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] - sekcja rozgrywki europejskie

RSC Anderlecht w poszczególnych sezonach